Goran Pandev (, născut 27 iulie 1983 în Strumica, Macedonia) este un jucător macedonean de fotbal, care evoluează pentru clubul italian Genoa CFC. De asemenea este considerat un jucător cheie pentru Macedonia.

Carieră internațională
Pandev, până acum, a fost selecționat de 58 de ori pentru naționala țării sale și a marcat 23 de goluri. Cu cele două goluri marcate împotriva Spaniei a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei devansându-l pe ǴGeorgi Hristov.

Statistica carierei la club

Titluri

Lazio
 Coppa Italia: 1 (2008–09)

Internazionale
 Serie A: 1 (2009–10)
 Liga Campionilor UEFA: 1 (2009-10)
 Coppa Italia: 1 (2009–10)

Referințe

Legături externe
Goran Pandev Fans Community 
 GoranPandev.com 
Football Database

Nașteri în 1983
Macedoneni în viață
Fotbaliști macedoneni
Atacanți
Fotbaliști ai lui Internazionale Milano
Fotbaliști ai lui Lazio Roma
Fotbaliști ai cluburilor din Macedonia
Fotbaliști ai cluburilor din Italia
Fotbaliști ai SSC Napoli
Fotbaliști ai Genoa CFC